Banyutowo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Banyutowo, Kendal, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Banyutowo, Pati, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar